Турско може бити:

 Турско (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка
 Турско (Голухов), насељено мјесто у општини Голухов, повјат плешевски, Војводство великопољско, Пољска
 Турско (Мјастко), насељено мјесто у општини Мјастко, повјат битовски, Војводство поморско, Пољска
 Турско (Ћеншковице), насељено мјесто у општини Ћеншковице, повјат тарновски, Војводство малопољско, Пољска
 Турско, стари назив насеља Подвис, Северна Македонија